Chinyama ist der Familienname folgender Personen:

 Evans Chinyama Chinyemba (* 1967), sambischer Ordensgeistlicher, Bischof von Mongu
 Takesure Chinyama (* 1982), simbabwischer Fußballspieler
 Willy Chinyama (* 1984), sambischer Fußballspieler